Пласи (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

География 
Расположен в 21 км к северу от административного центра края, города Пльзень, на высоте 389 м над уровнем моря. Площадь Пласи составляет 57,13 км².

Население

Достопримечательности 
 Плаский монастырь

Примечания

Ссылки 
 

Города Пльзенского края